Guillaume je priimek več oseb:
 Augustin-Léon Guillaume, francoski general
 Günter Guillaume (1927–1995), vzhodnonemški vohun
 Gustave Guillaume, francoski jezikoslovec
 James Guillaume, anarhist
 Jean Guillaume, belgijski pisatelj